Het seizoen 2022/23 van de Bundesliga is het zestigste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie nemen achttien clubs deel. De competitie is van start gegaan op 5 augustus 2022 en eindigt op 27 mei 2023. Tussen 14 november en 19 januari ligt de competitie stil, omdat het wereldkampioenschap gespeeld wordt tussen 20 november en 18 december.

Teams 
Bayern München is de titelverdediger na het kampioenschap in het seizoen 2021/22. Arminia Bielefeld en Greuther Fürth degradeerden en werden vervangen door Schalke 04 en Werder Bremen.

Trainerswissels

Standen

Tussenstand

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Uitslagen

Positieverloop per club 
De tabel toont de positie van de ploegen na beëindiging van elke ronde.

Statistieken 
De statistieken zijn bijgewerkt t/m 14 augustus 2022.

Topscorers

Assists

Clean sheets

Rode kaarten

Nederlanders 
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2022/23 uitkomen in de Bundesliga.
Bijgewerkt t/m 20 augustus 2022

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2022/23